Moosbrugger steht für: 

 Moosbrugger (Familie), Vorarlberger Familie

Moosbrugger oder Mosbrugger ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Moosbrugger (* 1972), österreichischer Komponist
 Andreas Moosbrugger (1722–1787), österreichischer Stuckateur
 August Moosbrugger (1802–1858), deutscher Architekt
 Caspar Moosbrugger (1656–1723), österreichisch-schweizerischer Architekt
 Christoph Moosbrugger (* 1951), österreichischer Schauspieler
 Eva Moosbrugger (* 1957), österreichische Malerin und Bildhauerin
 Friedrich Mosbrugger (1804–1830), deutscher Maler
 Gallus Moosbrugger (1810–1886), österreichischer Käsehändler
 Günther Anton Moosbrugger (1899–1979), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Helfried Moosbrugger (* 1944), österreichischer Psychologe und Hochschullehrer
 Hieronymus Moosbrugger (1807–1858), österreichischer Bildhauer

 Joseph Moosbrugger (1810–1869), deutscher Maler
 Kaspar Moosbrugger (1830–1917), österreichischer Schriftsteller und Jurist
 Leopold Moosbrugger (1796–1864), deutscher Mathematiker
 Mathias Moosbrugger (* 1982), österreichischer Theologe
 Maxime Hueber-Moosbrugger (* 1996), französischer Duathlet und Triathlet
 Peter Moosbrugger (1924–2007), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Peter Anton Moosbrugger (1732–1806), österreichischer Stuckateur
 Pius Moosbrugger (1897–1978),  österreichischer Politiker (SPÖ)
 Rudolf Moosbrugger-Leu (1923–2011), österreichischer Archäologe 
 Theodor Moosbrugger (1851–1923), deutscher Architekt
 Volker Mosbrugger (* 1953), deutscher Paläontologe und Hochschullehrer
 Wendelin Moosbrugger (1760–1849), deutscher Maler

Moosbrugger ist der Name folgender Figuren:
 Moosbrugger, literarische Figur eines Sexualmörders, siehe Der Mann ohne Eigenschaften #Figurenauswahl

Siehe auch:
 Villa Moosbrugger, Heilbronn